Палац архієпископів у селі Оброшине
 Палац латинських архієпископів на пл. Ринок у Львові
 Палац римо-католицьких архієпископів на вул. Винниченка у Львові

Архієрейські двори